Roman Slyško Dr. (Vágsellye, 1973. augusztus 4. –) szlovák nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása: érsebész.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1990-ben lett az I. Liga asszisztense.

Nemzetközi játékvezetés 
A Szlovák labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2003-tól tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra, ahol a FIFA JB Ľuboš Micheľ játékvezető állandó segítőjeként alkalmazta. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Labdarúgó-Európa-bajnokság 
Az európai labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Ausztriába és Svájcba a XIII., a 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokságra, ahol az UEFA JB Ľuboš Micheľ asszisztenseként foglalkoztatta. Ukrajnába és Lengyelországba a XIV., a 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokságon az UEFA JB tartalék asszisztensként, 4. bíróként vette igénybe szolgálatát.

2008-as labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

Konföderációs kupa 
Németország rendezte a 7., a 2005-ös konföderációs kupa tornát, ahol a FIFA JB megbízásából Ľuboš Micheľ játékvezető egyik asszisztense volt.

2005-ös konföderációs kupa

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 12.

UEFA-bajnokok ligája
Ľuboš Micheľ egyik asszisztense volt.

Források 

Szlovák labdarúgó-játékvezetők
1973-ban született személyek
Vágsellyeiek
Élő személyek